Tridens kan syfta på:

 Tridens (djur) – ett släkte av fiskar
 Tridens (växter) – ett släkte av växter